VM i håndbold 1986 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1986 (mænd)
 VM i håndbold 1986 (kvinder)